

Carriera
Ha giocato nella prima divisione indiana.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club 
:
Goa: 2021

Collegamenti esterni